

Geografia 
 Herrán – comune della Colombia nel dipartimento di Norte de Santander
 Herran – comune francese nel dipartimento dell'Alta Garonna

Persone 
 Miguel Herrán – attore spagnolo
 Saturnino Herrán –  pittore messicano

Altro 
 3970 Herran – asteroide della fascia principale